1. ŽNL Vukovarsko-srijemsku u sezoni 1996./97. činilo je 12 klubova iz Vukovarsko-srijemske županije.

Prvenstvo je osvojio NK Tomislav Cerna. U 2. ŽNL Vukovarsko-srijemsku ispao je posljednjeplasirani NK Slavonac Gradište.

Tablica

Izvori 

 Monografija NK Slavonac Gradište, str. 121.-122., pristupljeno 24. studenog 2015. godine

1996-97
vukovarsko-srijemska-1